Гавиота (, ) — испаноязычный топоним, распространённый в Калифорнии (США).

Топонимы Калифорнии 
  — поселение.
  — парк штата.
  — автомобильный тоннель в центре одноимённого парка.
  — гора.

Прочее 
  — чилийская музыкальная премия .

См. также 
  — экодеревня в Колумбии.
 Чайка (значения)